Базылев Вячеслав Тимофеевич (15 марта 1919, деревня Путятино Починковского района Смоленской области — 5 января 1989, Москва) — советский математик, специалист в области дифференциальной геометрии. Профессор МГПИ имени В. И. Ленина. Совместно с Л. С. Атанасяном написал известный учебник по геометрии для студентов педагогических вузов.

Биография 
Родился в многодетной крестьянской семье.

В 1941 году окончил Московский городской педагогический институт имени В. П. Потёмкина. Занимался дифференциальной геометрией под научным руководством С. П. Финикова.

В. Т. Базылев — участник Великой Отечественной войны, прошёл путь от курсанта до командира огневого взвода 139-го зенитного артиллерийского полка. Участвовал в боях в Подмосковье и Прибалтике, был награждён медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», а впоследствии — орденом Отечественной войны 2 степени.

Преподавал в МГПИ, а позднее — в МОПИ им. Н. К. Крупской. В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию в МГПИ.

С октября 1968 года заведовал кафедрой геометрии в МОПИ в должности доцента, а с 1969 года в должности профессора. В 1969 году защитил докторскую диссертацию «Основы теории многомерных сетей».

С 1975 года В. Т. Базылев вернулся в МГПИ, где работал все последующие годы. Поддерживал обширные контакты с математиками Смоленского педагогического института.

В. Т. Базылев принимал участие в работе Всесоюзных геометрических конференций, был членом Бюро Всесоюзного геометрического семинара им. Г. Ф. Лаптева при ВИНИТИ AH СССР, членом Московского математического общества. Работал в реферативном журнале «Математика».

В. Т. Базылев — один из авторов всех программ по геометрии для педагогических институтов, которые издавались с 1970 года. Широко известен учебник Л. С. Атанасяна и В. Т. Базылева «Геометрия», изданный в 1986—1987 годах (в двух частях). Второе, стереотипное издание этого учебника вышло в 2011 году.

За успехи в педагогической деятельности В. Т. Базылев был награждён почётным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», почётным знаком «Отличник просвещения СССР», медалью им. K. Д. Ушинского.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Научная деятельность 
В. Т. Базылеву принадлежит ряд важных результатов в дифференциальной геометрии. В частности, им и его многочисленными учениками была разработана теория сетей в многомерных пространствах различной природы.

Монографии и учебные пособия 
 Атанасян Л. С., Базылев В. Т. Геометрия. Учебник для педагогических вузов. Часть I. — М.: Просвещение, 1986. — 336 с.; Часть II. — М.: Просвещение, 1987. — 352 с.
 Базылев В. Т. Геометрия дифференцируемых многообразий. — М.: Высшая школа, 1989. — 224 с; переиздание: — М.: Изд-во «Ленанд», 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-9710-1227-6
 Сборник задач по геометрии. Под редакцией В. Т. Базылева. 2-е изд. — СПб.: Изд-во «Лань», 2008. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-0815-3

Публикации в научных журналах 
 Базылев В. Т. О многомерных сетях и их преобразованиях // Итоги науки и техники. Геометрия. — М.: ВИНИТИ АН СССР, 1963. — С. 138—164.
 Базылев В. Т. О плоских сетях, присоединённых к поверхности Картана // Сибирский матем. журнал. — 1964. — Т. 5. — № 4. — С. 729—738.
 Базылев В. Т. О фундаментальных объектах плоских многомерных сетей // Изв. вузов. Матем., 1967, № 9, 3-15.
 Базылев В. Т., Кузьмин М. К., Столяров А. В. Сети на многообразиях // Итоги науки и техн. Сер. Пробл. геом., 12 (1981), 97-125.

Литература 
 Смоленская область: энциклопедия. В 2 т. Т. 1. Персоналии. — Смоленск, 2001.- С. 18.
 Памяти В. Т. Базылева // Математика в школе. – 1989. –. № 2. – С. 137 – 139. 
 Атанасян, Л. С. Вячеслав Тимофеевич Базылев (к 60-летию со дня рождения) / Л. С. Атанасян, Е. Е. Вересова, В. В. Тимошенко // Математика в школе. – 1979. – № 3. – С. 78.
 Петров, В. А. Базылев Вячеслав Тимофеевич / В. А. Петров // Смоленская область. Энциклопедия. Том 1. Персоналии. – Смоленск : СГПУ, 2001. – С. 18.
 [Базылев В. Т.] Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина. 1872 –1972. – М. : МГПИ, 1972. – С. 286.

Примечания

Ссылки 
 Базылев Вячеслав Тимофеевич. Публикации в информационной системе Math-Net.Ru
 Краткая биографическая справка на сайте издательства «Лань»
 Информационный портал «Лица МГОУ»

Авторы учебников
Преподаватели Московского государственного областного университета
Похороненные на Ваганьковском кладбище